Лос Вадос има више значења:

 Лос Вадос, Пасо дел Теколоте (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Вадос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику